Seans – przedstawienie publiczne filmu w kinie lub zebranie poświęcone doświadczeniom spirytystycznym

Tytuły dzieł
 Seans – film amerykańsko-brytyjski z 1945 roku
 Seans – film polski z 1978 roku